Шармуа, Франсуа Бернар (1793—1868) — французский востоковед.

Топонимы

Charmois 
 Шармуа () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Шармуа () — коммуна во французском департаменте Территория Бельфор региона Франш-Конте
 Шармуа-деван-Брюйер () — коммуна во французском департаменте Вогезы региона Лотарингия
 Шармуа-л'Оргейо () — коммуна во французском департаменте Вогезы региона Лотарингия

Charmoy 
 Шармуа () — коммуна во французском департаменте Об региона Шампань — Арденны
 Шармуа () — коммуна во французском департаменте Сона и Луара региона Бургундия
 Шармуа () — коммуна во французском департаменте Йонна региона Бургундия